Por Carney pode estar à procura de:
 Carney (Maryland)
 Carney (Michigan)
 Carney (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos